Charles Tarbé (1756-1804), frère du précédent et du suivant, député français à l'Assemblée législative et au conseil des Cinq-Cents ;
 Edmond-Joseph-Louis Tarbé des Sablons (1838-1900) journaliste et homme de lettres français ;
 Gratien-Théodore Tarbé (1770-1848), frère des précédents, imprimeur, libraire et écrivain
 Jacques Tarbé de Saint-Hardouin (1899-1956), homme politique français ;
 Jean Bernard Tarbé de Vauxclairs (1767-1842), frère des précédents, ingénieur français ;
 Louis Hardouin Tarbé (1753-1806), avocat français, frère de Charles Tarbé et Sébastien-André Tarbé des Sablons ;
 Prosper Tarbé (1809-1871), historien français ;
 Sébastien-André Tarbé des Sablons (1762-1832), frère des précédents, avocat, imprimeur et administrateur français ;

Patronyme français